

Geografia
 Lexa – comune statunitense in Arkansas

Persone
 Lexa – cantante brasiliana

 Alois Lexa von Aehrenthal – politico austriaco
 František Lexa – egittologo cecoslovacco
 Stefan Lexa – calciatore austriaco

Altro
 Lexa – personaggio della serie TV The 100